La Supercopa del Belgio 2013 è la trentaquattresima edizione della Supercoppa del Belgio.

Si è svolta in un incontro unico il 21 luglio del 2013 tra l', vincitore del campionato, e il , che ha trionfato nella coppa nazionale.

Tabellino

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2013
Supercoppa del Belgio
Competizioni calcistiche ad Anderlecht